Няр-Юган:

Реки
 Няр-Юган (приток Лейв-Горт-Югана)
 Няр-Юган (приток Несь-Югана)

См. также 
 Ун-Няр-Юган